Terrada ist der Familienname von:
 Juan Florencio Terrada (1782–1824), argentinischer General

Sonstiges:
 Terrada Point, Landspitze der Brabant-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis